Modibo Keïta peut faire référence à :

Personnalités 

 Modibo Keïta (1915-1977), homme politique français puis malien, président de la République du Mali entre 1960 et 1968 ;
 Modibo Keïta (1942-2021), homme d'État malien, Premier ministre en 2002 et de 2015 à 2017 ;
 Modibo Keïta , homme politique malien, siégeant au Conseil national de la transition ;
 Modibo Sounkalo Keita (1948-), journaliste et écrivain malien ;
 Daba Modibo Keïta (1981-), taekwondoïste malien.

Lieux 

 Aéroport international Modibo Keïta ;
 Stade omnisports Modibo-Keïta.

Voir aussi